Остин Дэй (; родился 5 июня 1988 года в Ирвайне, штат Калифорния) — американский профессиональный баскетболист, играющий на позициях тяжёлого и лёгкого форварда. Выступает за баскетбольный клуб «Рейер Венеция». Сын баскетболиста НБА, чемпиона мира среди юношей 1979 года Даррена Дэя.

Карьера 
Был выбран на драфте НБА 2009 года под 15-м номером командой «Детройт Пистонс». Так как в НБА был объявлен локаут, 23 сентября 2011 года подписал контракт с клубом «Химки». Контракт был рассчитан на два месяца, в связи с возможным началом сезона в НБА. 30 января 2013 года Дэй вместе с Тэйшоном Принсом были отправлены в «Мемфис Гриззлис». В обмен клуб получил Хосе Кальдерона, а Руди Гэй отправился в «Торонто Рэпторс» в рамках трёхсторонней сделки. 1 августа 2013 года Дэй заключил контракт с «Торонто».

20 февраля 2014 года Дэй был продан в «Сан-Антонио Спёрс», взамен клуб получил права на Нандо Де Коло.

Статистика

Статистика в НБА

Статистика в Д-Лиге

Статистика в колледже

Статистика в других лигах

Примечания

Ссылки 
 Профайл на сайте драфта НБА 
 Остин Дэйе: «За два месяца многое прояснится» 

Баскетболисты США
Игроки «Гонзага Бульдогс» (баскетбол)
Игроки «Детройт Пистонс»
Игроки «Мемфис Гриззлис»
Игроки «Торонто Рэпторс»
Игроки «Сан-Антонио Спёрс»
Игроки БК «Химки»
Игроки «Остин Торос»
Игроки «Эри Бэйхокс» (2008-2017)
Игроки «Атланта Хокс»
Игроки БК «Виктория Либертас Пезаро»
Игроки БК «Галатасарай»
Игроки БК «Хапоэль» Иерусалим
Игроки БК «Рейер Венеция»